Mešita Selimiye se nachází na více místech:

 Mešita Selimiye (Edirne) – ve městě Edirne
 Mešita Selimiye (Konya) – ve městě Konya
 Mešita Selimiye (Nikósie) – v Severní Nikósii